Van Berckel (geslacht), een Delfts koopmans- en bestuursgeslacht
 Adrianus Josephus van Berckel (1751-1812), brouwer, stoker, weesmeester, lid municipale raad, hoofdingeland van Delfland
 Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel (1847-1915), lid Eerste en Tweede Kamer
 Cees van Berckel, (1932-2016), politicus, burgemeester van Stramproy en Maasbree.
 Cornelis Franciscus van Berckel (1817-?), koopman en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland
 Engelbert François van Berckel (1726-1796), Nederlands staatsgezind politicus, burgemeester van Amsterdam en VOC bewindvoerder
 Eugène van Berckel ( ), Amsterdamse patriottenleider 
 Hendrik van Berckel (1783-1862), lid Tweede Kamer en burgemeester van Delft
 Hendrik Joseph van Berckel (1853-1931), musicus
 Karel Clemens van Berckel (1892-1944), arts en verzetsstrijder
 Maria van Berckel (1632-1706), vrouw van Cornelis de Wit
 Mathias George Maria van Berckel (1928), CDA-politicus, burgemeester van Aardenburg, Mill en St. Hubert, Geldrop, Rosmalen en Bergeijk
 Nol van Berckel (1890-1973), voetballer en rechter
 Pieter Johan van Berckel (1725-1800), burgemeester van Rotterdam en eerste Nederlandse gezant in Washington (1783)
 Theodoor Victor van Berckel (1739-1808), graveur aan de Munt van de Oostenrijkse Nederlanden
 Thijs van Berckel (1928-2021), politicus, burgemeester van Aardenburg, Mill en Sint Hubert, Geldrop, Geldrop en Bergeijk
 Gerard Frans Willem van Berckel (1906-2049), politicus, gemeentesecretarie van Rijswijk, burgemeester van Voorhout en Noordwijk.